Eric P. Schmitt (1959–), amerikai újságíró
 Eric S. Schmitt (1975–), amerikai politikus
 Éric-Emmanuel Schmitt (1960–), francia író